

Distribution 
Dans le droit de la distribution, on parle de diffuseur quand on fait référence à l'introduction d'un produit ou d'un service à un client acheteur potentiel.

Les différentes formes de diffuseur 

 Le diffuseur audiovisuel, ce sont les chaînes de télévision, les radios, les opérateurs internet, etc.
 Le voyageur, représentant et placier
 Le mandataire
 Le courtier aussi appelé broker
 Le commissionnaire

Autres 
 Le diffuseur d'un aquarium aspire l'air environnant autour de l'aquarium et le dissout dans l'eau.
 Les sociétés d'autoroutes parlent de « diffuseur » en parlant d'une entrée ou sortie d'autoroute, c'est-à-dire d'un échangeur autoroutier.
 En automobile, un diffuseur est un élément aérodynamique placé à l'arrière du véhicule.
 Diffuseur de livres : dans l'édition, le diffuseur est l'organisme chargé de la présentation du catalogue et de la prise de commande.
 Diffuseur de presse : dans la presse, le diffuseur est la personne physique ou morale responsable d'un point de presse.

Notes et références